Bernadette kan ha olika betydelser
Bernadette (namn) – ett kvinnonamn
Bernadette – namnet på en krater på planeten Venus, se Lista över kratrar på Venus
Bernadette Soubirous (1840–1879), ett franskt helgon

cs:Bernadeta
pl:Bernadeta